Emanuele – prenome italiano
 Emanuele – famiglia storica siciliana
 Emanuele – album di Geolier del 2019

 Emmanuele – nome che compare nelle profezie di Isaia (Is 7,14, Is 8,8-10), e che il vangelo di Matteo applica a Gesù